Hvornår var det nu det var? kan henvise til:
 Hvornår var det nu det var? (radioprogram) – dansk radioprogram
 Hvornår var det nu det var? (tv-program) – dansk tv-program